

Toponymes 
En Irlande (État)
 Kilmore, une paroisse du comté de Cavan
 , un village et un townland du comté de Wexford
 , un village de pêcheurs près de Kilmore du comté de Wexford
 , un quartier de Dublin
En Irlande du Nord
 , un petit village et un townland du comté d'Armagh
 Kilmore, un village et une paroisse du comté de Down
 En Australie
 Kilmore, une ville de l'État de Victoria.

Autres 

Homonymie de toponyme